Loma Verde bezeichnet:

Loma Verde (Escobar), Ort im Partido Escobar, Provinz Buenos Aires, Argentinien
Loma Verde (General Paz), Ort im Partido General Paz, Provinz Buenos Aires, Argentinien
Vicecantón im Municipio San Pedro, Bolivien